Терраформирование Марса:

 Терраформирование Марса — гипотетический процесс, в ходе которого большие пространства на поверхности Марса должны стать более пригодными для человеческой жизни.
  — настольная игра.